Jméno Jaroslav Brož má více osobností:

 Jaroslav Brož (* 1963) – český římskokatolický kněz
 Jaroslav Brož (atlet) (1950–1975) – československý atlet
 Jaroslav Brož (cyklista) (* 1906) – český cyklista
 Jaroslav Brož (lední hokejista) (* 2000) – český lední hokejista
 Jaroslav Brož (sochař) (* 1935) – český sochař
 Jaroslav Brož (tenista) (* 1938) – pardubický tenista
 Jaroslav Brož (voják) (1898–1979) – československý generál, příslušník československé zahraniční armády